Colenso kan som auktorsförkortning betyda:

 William Colenso

Auktorsförkortningar